Весна — деревня в Конаковском районе Тверской области России, входит в состав Вахонинского сельского поселения. Расположена на юго-востоке региона. Имеет протяжённость около 1 км и насчитывает около 60 домов (2018).

История 
В начале 1920-х годов деревня Поганцево была переименована в Зиновьево в честь советского партийного деятеля Зиновьева. После того как Зиновьев был репрессирован, деревня получила название Весна по колхозу располагавшемуся в ней.

Население

Примечания 

Населённые пункты Конаковского района